Лодениус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Лодениус, Анна-Лена (род. 1958) — шведская журналистка и писатель.
 Лодениус, Петер (1942—2018) — финский журналист и писатель.